Franciszek Karpiński – poeta polacco
 Jakub Karpiński – sociologo, storico e politologo polacco
 Marek Karpinski – informatico e matematico polacco